Суперкупа на Италия () е италиански футболен трофей, двубоят за който се провежда седмица преди началото на сезона в Италия.

Мачът се играе от 1988 г. и в него се противопоставят шампионът на Серия А срещу носителя на Купата на Италия. Домакин на срещата е отборът, спечелил Скудетото. Някои финали се играят извън пределите на Италия. През 1993 г. е игран във Вашингтон – столицата на САЩ, през 2003 г. – в Източен Ръдърфорд, Ню Джърси, а през 2002 година домакин на срещата е Триполи, Либия. През 2009 г. срещата се провежда в Пекин, Китай, а по-късно същата година се взима решение градът да приеме сблъсъка и следващите 3 години.

Рекордът държи отбора на „Ювентус“ с осем суперкупи.

Победители

Победители по години

Бележки 

Турнири по футбол в Италия
Италия